Мехмет Гюнсюр (, род. 8 мая 1975 года, Стамбул) — турецкий актёр, татарского происхождения. Российскому зрителю известен как Шехзаде Мустафа в остросюжетном сериале Великолепный век

Биография 
Мехмет Гюнсюр родился 8 мая 1975 года в Стамбуле в семье преподавателя Сибель и квантового физика Теомана Гюнсюра. Старшая сестра Зейнеп Гюнсюр является хореографом современного балета.

Мехмет учился в , а затем окончил Университет Мармара, факультет журналистики (массовых коммуникаций). Кроме съёмок в кино, Мехмет также был участником группы «Dawn» и пробовал себя в ресторанном бизнесе. Также часто работает моделью, представляя известные марки и позируя модным журналам Турции.

Личная жизнь 
В 2006 году Мехмет Гюнсюр женился на итальянке Катерине Моджио (итальянский режиссёр-документалист).
В настоящее время Мехмет Гюнсюр и Катерина Монджио проживают в Риме и воспитывают троих детей — сына Али и дочерей Майю с Хлоей.

Фильмография

Награды

Примечания

Ссылки 
 Мехмет Гунсур на сайте KinoTurkey.ru
 Мехмет Гюнсюр на SinemaTurk.com
 Мехмет Гунсур

Выпускники университета Мармара
Выпускники итальянского лицея в Стамбуле